Джованні Скіапареллі
 Скіапареллі (марсіанський кратер)
 Скіапареллі (спускний апарат)